Тайсьо — девіз імператорського правління «Велика справедливість» у 1912—1926 роках.
 Тайсьо  — імператор Японії (1912–1926).
 Тайсьо  — період в історії Японії з 1912 по 1926 роки.